Particulă se poate referi la:

Fizică și chimie 
 Particulă
 Particulă elementară
 Particulă subatomică
 foton, (vezi Dualismul corpuscul-undă).
 Particulă alfa
 Particulă beta
 Particulă, component al fazei dispersate dintr-o suspensie coloidală.
 Particule în suspensie

Lingvistică 
 Particulă (gramatică), un element de limbă invariabil.

Legături externe